Tsaagan (il cui nome significa "bianco") è un dinosauro teropode dromaeosauride vissuto nel Cretaceo superiore, circa 75 milioni di anni fa (Campaniano), in quella che oggi è Formazione Djadokhta, in Mongolia. Il genere contiene una singola specie: ossia T. mangas.

Descrizione 
Tsaagan era un dromaeosauride di medie dimensioni. Nel 2010, Gregory S. Paul stimò una lunghezza di 2 metri (6,6 piedi), per un peso di 15 chilogrammi (33 libbre). Il cranio nell'aspetto generale ricorda quello del Velociraptor ma differisce da esso in molti dettagli. È più robusto e liscio nella parte superiore; tratti derivati unici, autapomorfici, includono lunghi processi paroccipitali e basipterygoids nella parte posteriore del cranio e un osso giugale che tocca lo squamosale. Come altri dromaeosauridi, doveva essere dotato di un folto piumaggio.

Classificazione 
Tsaagan è un membro della famiglia Dromaeosauridae, in particolare della sottofamiglia Veolciraptorinae. L'olotipo (scoperto nel 1996) fu inizialmente identificato come un esemplare di Velociraptor. Uno studio condotto nel 1998 concluse che l'esemplare apparteneva ad un nuovo genere, che venne eretto solamente nel 2006. Tsaagan probabilmente condivideva l'habitat con animali quali i mammiferi Zalambdalestes e Kryptobaatar, numerose specie di lucertole e dinosauri quali Protoceratops, Shuvuuia e due specie non ancora descritte di troodontide e dromaeosauride.

Il seguente cladogramma illustra la filogenesi del clade Eudromaeosauria (di cui fa parte anche Tsaagan), risultata dall'analisi condotta da Currie e Evans (2019):

Storia della scoperta 

Il fossile di Tsagaan è stato scoperto nel 1996 e identificato per la prima volta come esemplare di Velociraptor. Dopo una TAC nel maggio 1998, si è concluso che rappresentava un nuovo genere. Nel dicembre 2006 la specie tipo è stata nominata e descritta da Mark Norell, James Clark, Alan Turner, Peter Makovicky, Rinchen Barsbold e Timothy Rowe. Il nome della specie, Tsaagan mangas, dovrebbe essere letto nel suo insieme con il nome generico che qualifica l'epiteto specifico ed è derivato dalle parole mongole per "mostro bianco" (цагаан мангас ), sebbene con un errore ortografico accidentale della parola Tsagaan.

L'olotipo (IGM 100/1015) consiste di un cranio ben conservato, una serie di 10 vertebre cervicali e la parte sinistra della cintura scapolare, appartenuti ad un individuo adulto, ritrovato vicino a Xanadu nella provincia di Ömnögovi, in strati della Formazione Djadokhta risalente al Campaniano, circa 75 milioni di anni fa.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Dromeosauridi
Taxa privi di autore di classificazione